Pedro Morales (1942-2019) – portorykański wrestler
 Pedro Morales (ur. 1985) – chilijski piłkarz